Окельбу (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Окельбу — місто у Швеції, у лені Євлеборг.